Села:
Федорівське — Дніпропетровська область, Межівський район
Федорівське — Дніпропетровська область, Юр'ївський район